В соревнованиях по гольфу на летних Олимпийских играх 2016 года приняли участие 120 спортсменов (60 мужчин и 60 женщин), которые соревновались за 2 комплекта наград. Каждая страна могла быть представлена не более чем 8 спортсменами (4 мужчины и 4 женщин).

Правила квалификации 
Список спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро был определён 11 июля 2016 года на основании рейтинга IGF. В каждой дисциплине выступили по 60 спортсменов. Максимальное количество спортсменов от каждой страны определялось следующим образом:

По одному месту у мужчин и у женщин было гарантировано хозяевам сборной Бразилии и каждому из пяти континентов (Азия, Америка, Африка, Европа и Океания).

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Текущий рейтинг IGF  мужчины 
 Текущий рейтинг IGF  женщины 

Гольф
Квалификация